Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Kenia. Sie beschränkt sich auf Berge mit einer Höhe über .

|}

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Kenia, Berge
!
Kenia, Berge